Hezuo bezeichnet:

 Hezuo (合作市), kreisfreie Stadt des Autonomen Bezirks Gannan in der chinesischen Provinz Gansu
 Hezuo (Qidong) (合作镇), Großgemeinde der Stadt Qidong in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Hezuo (Yilong) (合作乡), Gemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Hezuo (Pi) (合作街道), Straßenviertel im Kreis Pi in der chinesischen Provinz Sichuan